Список самых дорогих картин в мире — список картин, проданных как на художественных аукционах, так и частным образом.

Результаты открытых торгов

Результаты закрытых продаж

Ссылки 
 Татьяна Маркина «Сезанн Аравийский» // «Коммерсантъ-Власть», № 6 (960) от 13 февраля 2012 г.
 Пикассо: самые дорогие картины самого дорогого художника
 Самые дорогие картины мира-2013 // Коммерсант
 Самым дорогим произведением искусства, проданным на аукционе, стала картина Джексона Поллока «№. 5, 1948» // ТАСС
 Обзор ТАСС

Примечания 

 
Картины